Ла Меса (исп., англ. La Mesa) — город в округе Сан-Диего, в штате Калифорния, США.

География 
Город Ла-Меса находится на крайнем юго-западе Калифорнии, у границы с Мексикой и рядом с побережьем Тихого океана. Здесь встречаются федеральные трассы Interstate 8, California State Routes 94 и California State Routes 125. В переводе с испанского языка La Mesa означает «стол». или «плато», соответствующее расположению города на плоской равнине.

Демография 
По данным переписи населения США 2010 года численность населения составляла 57065 человек. Плотность населения 2.773,3 человек на квадратный км. Расовый состав: 54,1 % белые, 27 % латинос, 5,8 % азиаты, 8 % чернокожие, 0,8 % коренных американцев, 0,6 % гавайцы и выходцы с тихоокеанских островов, 11,6 % другие расы.

Среди различных возрастных групп дети и юношество до 18 лет составляют 19,6 % от всех жителей, люди преклонного возраста от 65 лет и старше — 14,2 %.

Известные личности 
В городе Ла-Меса родились музыканты Дэйв Мастейн и Стив Роуч, баскетболист Билл Уолтон, а также астронавт Фредерик У.Стеркоу.

Примечания 

Города Калифорнии
Населённые пункты округа Сан-Диего